Le mot MasterClass peut faire référence à : 
 Classe de maître, cours de perfectionnement et de partage d'expérience donné par l'expert d'une discipline ;
 MasterClass (formation en ligne), une plateforme où des experts publient des tutoriels et des conférences, que des étudiants peuvent consommer ;